Леон Блуа (, 11 июля 1846, Нотр-Дам де Санилак, Дордонь — 3 ноября 1917, Бур-ла-Рен, О-де-Сен) — французский писатель, мыслитель-мистик.

Биография 
Отец - франкмасон, мать - набожная католичка. Не окончил школу, получил семейное воспитание. Рано начал писать, вел дневник, отошёл от религии. С 1864 — мелкий служащий в Париже по протекции отца. В 1868 познакомился с Барбе д’Оревильи, который вернул его в лоно католицизма и добровольным секретарем которого он стал.

Участвовал добровольцем во франко-прусской войне. Дебютировал в 1875. Публиковался в газетах и журналах, выступал как страстный полемист. Тяжело пережил кончину Барбе д’Оревильи и Вилье де Лиль Адана. В 1900-х годах сблизился с Жоржем Руо, Жаком Маритеном, композитором Жоржем Ориком.

Творчество 
Автор романов, новелл, полемических эссе, дневника, который вел на протяжении многих лет.

Произведения

Романы 
 Le Désespéré (1887)
 La Femme pauvre (1897)

Новеллы 
 Sueur de sang (1893)
 Histoires désobligeantes (1894)

Эссе 
 La Meduse-Astruc (1875)
 Le Révélateur du globe (1884)
 Propos d’un entrepreneur de démolitions (1884)
 Un brelan d’excommunié (1889)
 Christophe Colomb devant les taureaux (1890)
 Les Funérailles du naturalisme (1891)
 Le Salut par les Juifs (1892)
 Léon Bloy devant les cochons (1894)
 La Chevalière de la mort (1896)
 Je m’accuse (1899)
 Le Fils de Louis XVI (1900)
 Exégèse des lieux communs (1902)
 Les dernière colonnes de l’Eglise (1903)
 Belluaires et porchers (1905)
 L'Épopée byzantine et Gustave Schlumberger (1906)
 Celle qui pleure (1908)
 Le Sang du pauvre (1909)
 Vie de Mélanie écrite par elle même (1912)
 Sur la tombe de Huysmans (1912)
 L'Âme de Napoléon (1912)
 Méditations dans les ténébres (1918)
 Le Symbolisme de l’apparition (1925, посмертно)

Дневник (фрагменты) 
 Le Mendiant ingrat (1898)
 Mon Journal (1904)
 Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne (1905)
 L’Invendable (1911)
 Le Vieux de la Montagne (1911)
 Le Pèlerin de l’Absolu (1914)
 Au seuil de l’Apocalypse (1916)
 La Porte des Humbles (1920, посмертно)

Дневник (полное издание) 
 Journal inédit I (1892—1895), 1989
 Journal inédit II (1896—1902), 2000
 Journal inédit III, 2006

Признание 
Получил известность как глубокий католический мыслитель. Его фигура привлекла внимание Н.Бердяева, Ф.Кафки, Э. Юнгера, К.Шмитта, Х. Л.Борхеса, Г.Бёлля и др.

Публикации на русском языке 
 Кто здесь царь? Радости этого мира. Пленники Лонжюмо// Антология фантастической литературы. СПб: Амфора, 1999, с.60-67
 Кровь бедняка. Толкование общих мест. Душа Наполеона. М.: Русский путь, 2005

Литература 
 Bollery J. Léon Bloy; essai de biographie, avec de nombreux documents inédits. Paris: A. Michel, 1947-54
 Fontana M. Léon Bloy. Journalisme et subversion 1874—1917. Paris: Honoré Champion, 1998
 Parisse L. Mystique et littérature: l’autre de Léon Bloy. Caen: Lettres modernes Minard, 2006
 Pschera A. Léon Bloy Pilger des Absoluten. Schnellroda: Ed. Antaios, 2006
 Бердяев Н. Рыцарь нищеты// София, 1914, № 6. С. 49-78 (

Ссылки 
 Еще публикация  на русском. Леон Блуа. Армяне-- народ имеющий  самую таинственную историю.2017 и 2022.

Писатели Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Авторы дневников